Geografie
 Höngen (Selfkant), een plaats in de Duitse gemeente Selfkant in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Höngen (Lohmar), een gehucht in de Duitse gemeente Lohmar in de deelstaat Nordrhein-Westfalen
 Hoengen, een stadsdeel van de Duitse gemeente Alsdorf, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Höngen (Solothurn), een gehucht in de Zwitserse gemeente Laupersdorf in het kanton Solothurn

Personen
 Elisabeth Höngen, Duitse operazangeres (mezzosopraan), 1906-1997
 Eberhard Höngen, Duitse koorleider, componist en arrangeur, 1944